Piłka nożna na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1912 w Sztokholmie rozgrywana była w dniach 29 czerwca – 5 lipca 1912 roku. Piłka nożna była jedną ze 102 zawodów rozgrywanych podczas igrzyskach olimpijskich 1912, a także po raz 4. była w programie letnich igrzysk olimpijskich. W turnieju wzięło udział 11 reprezentacji (wszystkie z Europy). Złoty medal zdobyła reprezentacja Wielkiej Brytanii. Natomiast srebrny i brązowy medal zdobyły kolejno, podobnie jak na turnieju olimpijskim 1908 w Londynie, reprezentacja Danii i reprezentacja Holandii.

Miasta i stadiony 
Mecze odbyły się na trzech miastach:
 w Sztokholmie (Stadion Olimpijski – 6 meczów)
 w Solnie (Rasunda – 8 meczów)
 w Tranebergu (Tranebergs – 3 mecze)

Uczestnicy 
Do turnieju zgłosiła się rekordowa liczba 11 reprezentacji (wszystkie z Europy), w tym reprezentacja Wielkiej Brytanii.

Początkowo zgłosiły się również reprezentacja Belgii i reprezentacja Francji, jednak na krótko przed losowaniem wycofały się z udziału, natomiast zgłoszenie reprezentacji Czech zostało odrzucone z powodu braku członkostwa w FIFA.

  Austria

 
 
 
 
 
 
 
 
 Finlandia

Składy 

W turnieju udział wzięło 135+28 zawodników:

  Austria (11+4)

  (11+11)
  (15)
  (15)
  (11+4)
  (11+1)
  (11+3)
  (11+3)
  (14)
 Finlandia (13)
  (12+2)

Przebieg turnieju 
W pierwszej rundzie turnieju reprezentacja Szwecji odpadła w meczu otwarcia po przegranej 4:3 po dogrywce z reprezentacją Holandii po decydującym golu Jana Vosa. Reprezentacja Finlandii wygrała 3:2 po dogrywce z reprezentacją Włoch 29 czerwca 1912 roku na Tranebergs w Tranebergu.

Od drugiej rundy udział w turnieju rozpoczęły: reprezentacja Danii, reprezentacja Norwegii, reprezentacja Imperium Rosyjskiego (przegrana 2:1 z reprezentacją Finlandii), reprezentacja Węgier oraz reprezentacja Wielkiej Brytanii, która wygrała 7:0 z reprezentacją Węgier, a gole zdobyli: 6 goli Harold Walden oraz 1 gola kapitan Vivian Woodward – środkowy napastnik Chelsea Londyn, mistrz olimpijski 1908.

Natomiast w półfinale reprezentacja Wielkiej Brytanii wygrała 4:0 z reprezentacją Finlandii, a w drugim półfinale reprezentacja Danii wygrała 4:1 z reprezentacją Holandii, dla której samobójczego gola zdobył Harald Hansen. W finale turnieju po raz drugi zagrały reprezentacja Wielkiej Brytanii i reprezentacja Danii, w którym Team GB wygrał 4:2 i tym samym obronił tytuł mistrza olimpijskiego, natomiast reprezentacja Danii od 30. minuty grała w osłabieniu z powodu kontuzji Charlesa Buchwalda.

Dla drużyn, które odpadły z turnieju, rozegrano tzw. Turniej pocieszenia, który wygrała reprezentacja Węgier. Medali za miejsca w turnieju nie przyznano.

Zawodnik reprezentacji Cesarstwa Niemieckiego – Gottfried Fuchs wyrównał rekord zdobytych goli w rozgrywkach międzynarodowych (ustanowiony przez Duńczyka Sophusa Nielsena na turnieju olimpijskim 1908) z 10 golami przeciwko reprezentacji Imperium Rosyjskiego. Rekord utrzymał się do 2001 roku.

Drabinka

Pierwsza runda

Druga runda

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Turniej pocieszenia 
Reprezentacja Węgier przystąpiła do turnieju dopiero od drugiej rundy.

Pierwsza runda

Półfinały

Finał

Strzelcy

10 goli 
  Gottfried Fuchs

9 goli 
  Harold Walden

8 goli 
  Jan Vos

7 goli 
  Anthon Olsen

5 goli 
  Fritz Förderer

4 gole 
  Imre Schlosser

3 gole

2 gole

1 gol

Gole samobójcze 
  Harald Hansen - dla reprezentacji Holandii
  Jalmari Holopainen (Finlandia) - dla reprezentacji Wielkiej Brytanii

Klasyfikacja końcowa

Medaliści 
Baza danych Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego wymienia tylko jedenastu zawodników jako medalistów z każdej reprezentacji, którzy zagrali w pierwszym meczu dla swojej reprezentacji. Poniższa lista zawiera tych jedenastu graczy, a także wszystkich innych graczy, którzy przynajmniej raz wystąpili dla swojej reprezentacji podczas turnieju.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki w bazie FIFA 
 Wyniki w bazie RSSSF.com 
 Turniej w bazie RSSSF.com